Gmina Aleksandrów bezeichnet Landgemeinden in Polen:
 Gmina Aleksandrów (Powiat Biłgorajski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin
 Gmina Aleksandrów (Powiat Piotrkowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Łódź